Kumlu (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Kumlu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kumlu